Dernière Séance peut designer :
 Dernière Séance, film français sorti en 2011 ;
 Dernière Séance, seizième album de la série de bande dessinée belge Clifton.

Voir aussi